Ринкон има више значења:
 Ринкон (Нови Мексико)
 Ринкон (Џорџија)
 Ринкон (Бонер)